Каланда может означать:
 Каланда — греческий рождественский песенный жанр
 Каланда — муниципалитет в Испании
 Каланда — гора в Швейцарии

См. также 
 Calanda